Schmitz-Grollenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Edmund Josef von Schmitz-Grollenburg (1776–1844), deutscher Reichsfreiherr und Diplomat, preußischer Regierungspräsident
 Philipp Moritz von Schmitz-Grollenburg (1765–1849), deutscher Reichsfreiherr und Diplomat